El término UPLA se puede referir a:

Educación

 La Universidad de Playa Ancha, ubicada en Chile.

 La Universidad Peruana Los Andes, ubicada en Perú.

Política

 Unión de Partidos Latinoamericanos.

Matemáticas
Tupla o Upla  una lista (secuencia) ordenada finita de elementos.